Андрей Афанасьевич Деревянко (15 августа 1903—1976) — сотрудник НКВД/МВД, начальник ряда лагерей ГУЛАГа, генерал-майор.

Послужной список 
Родился в "с. Липьяновка на территории Чишринского района" Киевской области Украинской ССР. На военную службу поступил в августе 1922 года 
 командир 33-го Ладожского водного погранотряда НКВД.
 Командир 9-го погранотряда НКВД СССР.
 начальник отдела МПВО УНКВД Ленинградской области.
 23 ноября 1939 присвоено звание полковника.
 Заместитель начальника Ленинградских Исправительно-трудовых колоний.
 8 апреля 1944 года присвоено звание генерал-майора.
 27 ноября 1945 — 6 августа 1948 начальник Ленинградских исправительно-трудовых лагерей, Заместитель начальника УВД Ленинграда.
 27.07.1948 — 3.05.1951 начальник Северо-Восточного ИТЛ и заместитель начальника Дальстроя.
 15 декабря 1951 — 16 июня 1953 начальник Воркутинского ИТЛ.
 16 июня 1953 — 8 февраля 1954 начальник Речлага, его руководитель во время Воркутинского восстания.
 	23 октября 1954 года уволен по служебному несоответствию.
 Жил и работал в Москве.

Награды 
 2 июля 1942 — орден Красного Знамени
 18 ноября 1944 — орден Красного Знамени

Ссылки 
 Generals from Soviet Union

Комментарии

Примечания 

Генерал-майоры (СССР)
Сотрудники НКВД
Начальники лагерных управлений ГУЛАГа